Langschiff steht für:
 eine Ruderschiffart, siehe Langschiff
 einen Ortsteil der Gemeinde Boren im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein, siehe Langschiff (Boren)
 einen Bauteil traditioneller Kirchenbauwerke, siehe Langhaus (Kirche)

Siehe auch